Op Roland Garros 2006 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 1 tot en met 9 juni 2006.

Van de titelhouders Daniela Hantuchová en Fabrice Santoro was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Santoro speelde samen met zijn landgenote Amélie Mauresmo – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde. De als eerste geplaatste Lisa Raymond en Jonas Björkman sneuvelden eveneens in de eerste ronde.

Het achtste reekshoofd, het duo Katarina Srebotnik / Nenad Zimonjić, won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als zevende geplaatste koppel Jelena Lichovtseva en Daniel Nestor in twee sets. Nadat ze het jaar ervoor de finale van de US Open hadden verloren, behaalden Srebotnik en Zimonjić nu hun eerste gezamenlijke titel. Srebotnik had al twee gemengddubbelspeltitels met andere partners; Zimonjić een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2006